El término Tromen puede referirse a:

 Tromen, lago en el parque nacional Lanín, en la provincia del Neuquén, Argentina;
 Tromen, paso fronterizo entre Argentina y Chile, a corta distancia del anterior;
 Tromen, volcán en el norte de la provincia del Neuquén, Argentina; o
 Tromen, laguna al pie del volcán homónimo en la provincia del Neuquén, Argentina.